Africký pohár v malém fotbalu se koná se od roku 2018 a pořádá ho Africká federace malého fotbalu (AMF). Na posledním šampionátu v Nigérii v červenci 2021 zvítězili reprezentanti Egypta.

Turnaje

Medailový stav podle zemí do roku 2021 (včetně)

Odkazy

Související články 

 Mistrovství světa v malém fotbalu
 Panamerický pohár v malém fotbalu

Externí odkazy 

 

Malá kopaná